Митчисон () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Митчисон, Аврион (род. 1928) — британский зоолог и иммунолог.
 Митчисон, Наоми (1897—1999) — шотландская писательница.